Ostrava Open, torneo di tennis maschile del circuito ATP Tour.
 Ostrava Open, torneo di tennis maschile del circuito ATP Challenger Tour
 Ostrava Open, torneo di tennis femminile del circuito WTA Tour